|}
Die Nord-Süd-Eisenbahn in Iran verbindet Sarachs, einen der drei iranischen Grenzbahnhöfe zu Turkmenistan, mit dem Hafen Bandar Abbas am Persischen Golf.

Geografische Lage 
Die Strecke erschließt über Turkmenistan hinaus dem iranischen Eisenbahnverkehr Usbekistan, Kasachstan, Russland und China. Sie quert das Land in seiner östlichen Hälfte, während die bereits Ende der 1930er Jahre in Betrieb gegangene Transiranische Eisenbahn die Verbindung Turkmenistan–Persischer Golf in der westlichen Landeshälfte herstellt. In der Kombination des Streckenabschnitts Sarachs–Fariman mit der Bahnstrecke Garmsar–Maschhad entstand eine neue Ost-West-Verbindung zwischen China und Europa.

Geschichte 
Die Strecke entstand und wurde auch abschnittsweise in Betrieb genommen:
 Sarachs–Fariman 1996
 Fariman–Tschoqart 2005
 Tschoqart–Bafq 1979/1982
 Bafq–Bandar-e Abbas–Schahid Bahonar Ahbari 1990–1995

Technische Ausstattung 
Die Strecke ist in der im Iran üblichen Normalspur errichtet. Der grenzüberschreitende Abschnitt zwischen Sarachs (Iran) und Saraqs (Turkmenistan) ist mit einem Dreischienengleis 1435 mm / 1520 mm ausgestattet. Die Strecke ist nördlich von Tschoqart (18 km nördlich von Bafq) eingleisig ausgebaut, südlich davon zweigleisig.

Zwischenfälle 
Am Morgen des 8. Juni 2022 entgleiste 50 Kilometer von Tabas entfernt der Nachtzug von Maschhad nach Yazd, dabei kamen mindestens 21 Menschen ums Leben.

Literatur 
 Islamic Republic of Iran Ministry of Roads and Urban Developement – Deputy for Construction & Developement of Railway, Airport and Ports: [Karte des iranischen Eisenbahnnetzes]. Stand: August 2014.
 Neil Robinson: World Rail Atlas. Bd. 8: The Middle East and Caucasus. 2006.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Iran